Takisuuluk bezeichnet:
 Takisuuluk (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisuuluk (Insel, bei Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland